IDS je lahko:

 Sistem za zaznavanje in preprečevanje vdorov
 Iniciativa za demokratični socializem, slovenska politična stranka
 Istrski demokratski kongres (hrvaško Istarski demokratski sabor), hrvaška politična stranka
 Index Catalogue of Visual Double Stars (slovensko Indeksirani katalog vidnih dvojnih zvezd)